Гео́ргиос (Йо́ргос) Цаве́лас (; ) — греческий футболист, защитник клуба АЕК и национальной сборной Греции.

Карьера

В клубах 
Карьера Йоргоса началась в молодёжной команде клуба «Терпсифея». Затем Цавелас стал игроком «Керкиры», выступая в начале за молодёжный состав. Проведя два сезона в греческой Суперлиге, Йоргос в 2008 году перешёл в «Паниониос». В этой команде он также играл два сезона, а затем уехал в чемпионат Германии, став игроком «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне.

12 марта 2011 года в матче 26-го тура Бундеслиги установил рекорд по дальности забитого гола. Он с 73-х метров поразил ворота Мануэля Нойера.

В начале 2012 года немецкий клуб отдал Цавеласа в полугодичную аренду в «Монако».

В сборной 
В национальной сборной Греции Йоргос дебютировал 7 сентября 2010 года в отборочном матче на чемпионат Европы против команды Хорватии.

Статистика

В клубах

В сборной 

Итого: 16 матчей / 1 гол; 9 побед, 3 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Керкира»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК АЕК Афины